Гран-при Испании 2017 года (официально Formula 1 Gran Premio De España Pirelli 2017) — автогонка, пятый этап чемпионата мира Формулы-1 сезона 2017 года (и 47-й Гран-при Испании в истории Формулы-1), которая состоялась 14 мая 2017 на трассе Барселона-Каталунья, Испания. Победителем этапа стал Льюис Хэмилтон, сделавший хет-трик — поул, лучший круг и победа в гонке.

Свободные заезды 
В ходе первой сессии команды работали с техническими новинками. За рулём Renault вместо Джолиона Палмера 10 кругов проехал Сергей Сироткин, не сумевший выполнить программу тестов в полном объёме из-за протечки в системе охлаждения. Команда Haas на машине Кевина Магнуссена тестировала новые элементы аэродинамики. Фернандо Алонсо не смог проехать ни одного круга из-за вышедшего из строя двигателя его болида. Лучшим по итогам первой части заездов стал Льюис Хэмилтон.
 
В ходе второй сессии команды продолжили работу на длинных сериях кругов, оценивая износ шин. На машине Фернандо Алонсо была заменена силовая установка и он смог принять участие во второй тренировке, но потерял полчаса и проехал меньше остальных пилотов. На последней минуте тренировки вылетел с трассы Себастьян Феттель, авария обошлась без последствий. Лучшим во второй части свободных заездов также стал Льюис Хэмилтон.

После пятничных свободных заездов возникли технические проблемы на машине Валттери Боттаса — сбой дала новая силовая установка болида. Из-за этих проблем финский пилот в третьей тренировочной сессии выехал на трассу лишь за восемь минут до её окончания. Лучшее время в третьей части свободных заездов показал Кими Райкконен.

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +26 °C, трасса +45…46 °C

|}

 Примечания 
 1.  Стоффель Вандорн наказан потерей 10 мест на стартовой решётке за замену электронных компонентов болида.

Гонка 

|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт Чемпионата мира 

Гран-при Испании